ARC Almirante Padilla, ha sido el nombre de tres buques de guerra de la Armada de la República de Colombia, así bautizados en honor al Almirante José Prudencio Padilla:

 Fragata de clase Tacoma procedente de la Armada de los Estados Unidos, donde prestó servicio como USS Groton (PF-29). Prestó servicio en la Armada de Colombia desde 1947, y se desconoce su fecha de baja.

 destructor de transporte de clase Rudderow procedente de la Armada de los Estados Unidos, donde recibía el nombre USS Tollberg (APD-103), y que prestó servicio en la Armada de Colombia entre 1965 y 1973.

 En servicio en la Armada de la República de Colombia desde octubre de 1983.

Nombres de buques de la Armada de la República de Colombia